

Arte 
 Mission – stile architettonico

Cinema 
 Mission (The Mission) – film del 1986 diretto da Roland Joffé

Economia 
 Mission – insieme degli ambiti e delle finalità principali dichiarati da una organizzazione o impresa

Geografia 
Canada
 Mission – municipalità (distretto) della Columbia Britannica
Stati Uniti d'America
 Mission – città della Contea di Todd, Dakota del Sud
 Mission – città della Contea di Johnson, Kansas
 Mission – census-designated place della Contea di Umatilla, Oregon
 Mission – città della Contea di Hidalgo, Texas

Musica 
 Mission – singolo dei Rush del 1989, dall'album Hold Your Fire
 Miko Mission, all'anagrafe Pier Michele Bozzetti – cantautore italiano

Televisione 
 Mission – programma televisivo del 2013 trasmesso su Raiuno condotto da Michele Cucuzza e Rula Jebreal

Videogiochi 
 Mission A.D. – videogioco del 1986 per Commodore 64

Pagine correlate 
The Mission